God Save the Queen puede referirse a:

 God Save the Queen, himno nacional británico cuando el monarca británico es mujer.
 «God Save the Queen», canción de la banda punk británica Sex Pistols.
 «God Save the Queen», canción de la banda de rock británica Queen.
 «God Save the Queen», canción de la banda de heavy metal británica Motörhead.